Anatomia:
 Múscul del braç: Tríceps braquial.
 Múscul de la cama: Tríceps sural.
 Tipus de múscul que té tres orígens i una inserció: Múscul tríceps.